Canvi (filosofia), alteració d'un ésser o de la realitat, la modificació dels seus atributs.
 Integració per canvi de variable o integració per canvi de variable, eina per a trobar primitives i integrals en matemàtiques.
 Canvi de notes, forma de concloure un tractat internacional que consisteix a intercanviar notes.
 Canvi de context, acció realitzada per un sistema operatiu.
 Línia internacional de canvi de data
 Economia:
 Taxa de canvi, valor d'una moneda en relació amb una altra.
 Lletra de canvi, títol de crèdit formal i complet que obliga a pagar al seu venciment, 
 Taula de canvi, institució econòmica que apareix a l'Edat mitjana, amb l'augment del viatges i comerç internacional
 Clima: 
 Canvi climàtic, variació global del clima de la Terra.
 Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, en anglès Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), és un organisme dependent de les Nacions Unides amb l'objectiu d'avaluar el risc del canvi climàtic originat per l'home i la seva activitat.
 Física:
 Canvi d'estat o transició de fase, evolució de la matèria entre diversos estats d'agregació sense que hi hagi canvis en la seva composició.
 Canvi físic, transformacions que poden canviar l'estat d'agregació o l'aspecte de les substàncies però que no modifiquen la seva naturalesa química.
 Política: Diversos partits polítics inclouen el terme canvi en el seu nom.
 Front Patriòtic pel Canvi, Burkina Faso.
 Valencians pel Canvi.
 Campos pel canvi
 Aliança Patriòtica per al Canvi
 Eivissa pel Canvi
 Ciutadans pel Canvi